«Desert song» puede referirse a:

 «Desert song», canción de My Chemical Romance, de su álbum Life on the murder scene;
 «Desert song», canción de Def Leppard, de su álbum Retro active.